Huanta bezeichnet:
 Huanta, Stadt in Peru
 Provinz Huanta, peruanische Provinz
 Huanta (Chile), Ort in Chile